Okoro ist der Familienname folgender Personen:

 Chinasa Gloria Okoro (* 1987), äquatorialguineisch-nigerianische Fußballspielerin
 Chinwe Okoro (* 1989), nigerianische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Isaac Okoro (* 2001), US-amerikanischer Basketballspieler
 Johannes Okoro (* 1949), österreichischer altkatholischer Bischof und Psychotherapeut
 John Okoro (Leichtathlet) (* 1948), nigerianischer Weitspringer
 Marilyn Okoro (* 1984), britische Mittelstreckenläuferin
 Michael Nnachi Okoro (* 1940), Bischof von Abakaliki
 Nansi Okoro (* 1999), bulgarische Skilangläuferin
 Osas Okoro (* 1991), nigerianischer Fußballspieler